Cepedo u O Cepedo puede referirse a:

Cepedo (Carral), lugar de la parroquia de Quembre, concello de Carral, provincia de La Coruña, España.
O Cepedo (Chantada), lugar de la parroquia de Adá, concello de Chantada, provincia de Lugo, España.
O Cepedo (Villamarín), lugar de la parroquia de León, concello de Villamarín, provincia de Orense, España.
Cepedo (Cudillero), lugar de la parroquia de San Martín de Luiña, concello de Cudillero, Asturias, España.